Marcin Kazanowski (1527-1587) ;
 Marcin Kazanowski (né en 1563, mort le ) est un membre de la noble famille polonaise , castellan de Halicz (1622), voïvode de Podolie (1632), hetman de la Couronne (1633).